Résultats détaillés de l’édition 1946 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 18 au .

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série 

|-
|1|| Yvon Petra||align=center|1/2 finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|2|| Tom Brown ||align=center|1/2 finale|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|3|| Jaroslav Drobný||align=center|Finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|4|| Pancho Segura||align=center|1/8 de finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|5|| Jan Smolinsky ||align=center||| Paul Féret
|-
|6|| Bernard Destremau||align=center|1/8 de finale|| Dragutin Mitić (11)
|-
|7|| Pierre Pellizza||align=center|1/4 de finale|| Tom Brown (2)
|-
|8|| Ferdinand Vrba||align=center|1/4 de finale|| Yvon Petra (1)
|}

|-
|9|| Eric John Filby||align=center||| André Jacquemet
|-
|10|| Enrique Morea||align=center|||  Christian Boussus
|-
|11|| Dragutin Mitić||align=center|1/4 de finale|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|12|| Budge Patty||align=center|1/4 de finale|| Marcel Bernard (13)
|-
|13||bgcolor=CCCCFF| Marcel Bernard||align=center|Victoire|| Jaroslav Drobný (3)
|-
|14|| John Burke Wilkinson||align=center||| Guy Delhomme 
|-
|15|| Tony Mottram||align=center||| Roger Dubuc
|-
|16|| Josip Palada||align=center||| Jacques Malosse
|}

Tableau final

Double messieurs 
 À venir.

Simple dames

Têtes de série 
25 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1946
France
France
Sport en France en 1946
Sport en juillet 1946